Појам Миодраг Лазић може да се односи на:

 Миодраг Лазић (пуковник), пуковник Југословенске војске
 Миодраг Лазић (хирург), српски хирург и књижевник